Lista degli episodi di Mahō tsukai Pretty Cure!, tredicesima serie anime di Pretty Cure, trasmessa in Giappone su TV Asahi dal 7 febbraio 2016 al 29 gennaio 2017. In Italia è inedita.

Le sigle originali di apertura,  per gli ep. 1-21 e  per gli ep. 22-50, sono cantate da Rie Kitagawa, mentre quelle di chiusura,  per gli ep. 1-21 dalle doppiatrici di Cure Miracle e Cure Magical (Rie Takahashi e Yui Horie) e  per gli ep. 22-37; 40-50 in aggiunta quella di Cure Felice (Saori Hayami).Negli episodi 38-39, in occasione dell'uscita al cinema del film della serie, la sigla finale è , cantata da Mayu Watanabe.

Lista episodi

Note 

Mahō tsukai Pretty Cure!